

Референце 

Спискови река